Почётный гражданин:
 Почётный гражданин — звание, которое присваивается за заслуги перед населённым пунктом (территорией)
 Почётные граждане — городское сословие в Российской империи.
 «Почётный гражданин» () — аргентино-испанский фильм 2016 года.

См. также 
 Почётное гражданство
 :Категория:Списки почётных граждан городов
 :Категория:Почётные граждане по странам